BNP Paribas Open 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 12–22 marca 2009 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród 4 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Kalifornii